Llista d'asteroides del 297.001 al 298.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

297001-297100

297101-297200

297201-297300

297301-297400

297401-297500

297501-297600

297601-297700

297701-297800

297801-297900

297901-298000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (295001)-(300000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (290001-300000)